La Forêt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Forêt-sur-Sèvre, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 La Forêt-Sainte-Croix, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 La Forêt-le-Roi, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 La Forêt-Fouesnant, departementet Finistère i regionen Bretagne, 
 La Forêt-de-Tessé, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Guernsey 

 Forest (parish),